Никола́й Стороже́нко:
 Стороженко, Николай Андреевич (1928—2015) — советский и украинский художник.
 Стороженко, Николай Афанасьевич (1935—2014) — заслуженный врач Российской Федерации, специалист в области водолечения и климатолечения.
 Стороженко, Николай Владимирович (1862—1942/1944) — русский историк и педагог.
 Стороженко, Николай Ильич (1836—1906) — русский учёный, литературовед, шекспировед, профессор.